Little Houghton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Little Houghton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Littlehoughton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)